Сальве () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 4556 человек (2008 г.), плотность населения составляет 142 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 73050. Телефонный код — 0833.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики